MBQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mbarara (Uganda)